Axa steht für:
 Axa, französisches Versicherungsunternehmen
 Axa (Comic), Endzeitcomic
 AXA Cycling Team, früheres niederländisches Radrennsportteam
 AXA FC Barcelona, früherer Name des FC Barcelona (Basketball)

AXA steht für:
 AXA (Aussagenlogik), Axiomatisierungstheorem für das Aussagenkalkül, um alle Tautologien zu finden
 Anguilla, inoffizielles Kfz-Nationalitätszeichen
 Clayton J. Lloyd International Airport (IATA-Code), Flughafen von Anguilla

Axa ist der Familienname folgender Personen:
 Zo d’Axa (1864–1930), französischer Autor und Anarchist

Siehe auch:
 AXA Arena
 AXA Center
 AKSA
 ACSA
 Aqsa

AXA